Puchar Świata w Antholz odbył się w dniach 22-25 stycznia 2009. Rozegrane zostały po 3 konkurencje biathlonowe z podziałem na mężczyzn i kobiety.

Sprint – 22.01, 23.01

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszono 114 zawodników. Przed startem wycofał się  Ronny Hafsas, a w czasie wyścigu wycofał się  Toni Lang.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 98 zawodniczek. Przed startem wycofały się  Swietłana Slepcowa,  Ann Kristin Flatland i  Emilia Jordanowa. Nikt nie wycofał się w czasie wyścigu.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Biegi na dochodzenie – 24.01

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 60 zawodników. Na starcie wycofał się  Lars Berger.Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwudziestu zawodników

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do konkursu zgłoszonych zostało 60 zawodniczek. Na starcie wycofały się  Pauline Macabies,  Julie Bonnevie-Svendsen i  Julie Carraz-Collin. Nikt nie wycofał się podczas wyścigu.Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwadzieścia zawodniczek

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Biegi masowe – 25.01

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 30 zawodników. W czasie zawodów wycofał się  Vincent Defrasne.Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 30 zawodniczek. Nikt się nie wycofał.Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Puchar Świata w biathlonie 2008/2009
2009 we Włoszech
Biathlon we Włoszech